Play Time's Over — дебютний студійний альбом американського репера Criminal Manne, виданий 6 серпня 2002 р. лейблами Mo Chedda Records, Big Cheeze Records та Rap Hustlaz Records. Виробник носіїв, дистриб'ютор: S.O.H. Distributors Network. 

Виконавчий продюсер: DJ Squeeky. Оформлення: Pen & Pixel Graphics. Мастеринг: Кевін Мікс, Ларрі Мікс. Зведення: Расті Беттс.

Список пісень 
 «Intro» — 0:56
 «Not No Mo» — 3:10
 «Yean Know» — 2:20
 «I Got That Work» — 3:05
 «Mothafuck You Hoes» — 3:25
 «Crim and Gangsta» (з участю Gangsta Blac) — 3:13
 «Let's Smoke» — 3:33
 «Beautiful» — 3:37
 «Not a Game» (з участю Rap Hustlaz) — 3:52
 «My Folks» — 3:00
 «That's Me» — 3:11
 «Got to Get It» — 2:42
 «Bout That Money» (з участю 8Ball & MJG) — 3:52
 «Look at Me» — 3:55
 «My Niggaz» (з участю Project Playaz) — 3:50
 «Come On» — 2:53
 «I Need a Bitch» — 3:46
 «Stomp» (з участю Yo Gotti, Mista Ian та Kingpin Skinny Pimp) — 4:36
 «Hate the Game» — 3:26
 «You Ain't Got to Ask» — 3:11
 «47 Mob» — 6:10

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Дебютні альбоми 2002
Хіп-хоп альбоми